

Miejscowości na Białorusi 
 Dobrowlany – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie iwiejskim, w sielsowiecie Sobotniki
 Dobrowlany – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie smorgońskim, w sielsowiecie Żodziszki

Miejscowości na Ukrainie 
 Dobrowlany – wieś w obwodzie lwowskim, rejonie drohobyckim
 Dobrowlany – wieś w obwodzie lwowskim, rejonie stryjskim
 Dobrowlany -  wieś w obwodzie lwowskim, rejonie żydaczowskim
 Dobrowlany – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kałuskim
 Dobrowlany – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tyśmienickim
 Dobrowlany – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zaleszczyckim

Przypisy

Bibliografia